Salksdorf ist der Ortsname von

 Salksdorf (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Salksdorf (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern